Probstdorf ist der Name folgender Orte:

 Probstdorf, Ortschaft von Groß-Enzersdorf, Gemeinde im Bezirk Gänserndorf, Österreich
 Probstdorf, deutscher Name von Stejărișu, Dorf im Kreis Sibiu, Rumänien

Siehe auch:
 Târnava (Sibiu) (Großprobstdorf), Gemeinde im Kreis Sibiu, Rumänien